Les élections législatives du  permirent de renouveler la Chambre des représentants, ainsi que le Sénat.

Résultats

Chambre 
Nombre de votes valables:

Sénat 
Nombre de votes valables:

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections en Belgique

1977
Belgique legislatives
1977 en Belgique
Avril 1977